Кратер Амонтон () — маленький одиночный ударный кратер в Море Изобилия на видимой стороне Луны. Название дано в честь французского механика и физика, одного из пионеров трибологии, Амонтона Гийома (1663—1705) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Кратер находится в 220 км к северо-западу от центра Моря Изобилия. Ближайшими соседями кратера являются кратер Лаббок на западе-северо-западе; кратер Мессье на севере; кратер Линдберг на востоке; кратер Ибн Батута на востоке-юго-востоке и кратер Гоклений на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 2,47 км, глубина 0,2 км.

Кратер имеет чашеобразную форму. Высота вала над окружающей местностью составляет 70 м, объём кратера приблизительно 0,32 км³. При низких углах освещения Солнцем на юго-юго-востоке и на севере от кратера видны многочисленные следы древних кратеров, затопленных лавой при заполнении бассейна Моря Изобилия.

По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по наименованию типичного представителя этого типа — кратера Аль-Баттани C).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Кратер Амонтон на карте LAC-79.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Амонтон на карте AIC-79.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны